David Griffiths kan henvise til:

 David Griffiths (botaniker) (1867–1935), amerikansk botaniker
 David Griffiths (sportsskytte) (1874–1931), amerikansk sportsskytte
 David Griffiths (komponist) (født 1950), newzealandsk komponist og sanger
 David Griffiths (golfspiller) (født 1980), britisk golfspiller
 David Griffiths (cricketspiller) (født 1985), britisk cricketspiller

Se også 
 David J. Griffiths (født 1942), amerikansk fysiker